El National Invitation Tournament 1958 fue la vigésimo primera edición del National Invitation Tournament. La disputaron doce equipos, celebrándose la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Xavier, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1958

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1950)

Baloncesto en 1958
National Invitation Tournament